Спиноза́вр (, буквально — «шипастый ящер») — представитель семейства спинозаврид (Spinosauridae), обитавший на территории современной Северной Африки в меловом периоде (112—93,5 млн лет назад).

Впервые этот вид динозавров был описан по найденным в Египте ископаемым остаткам немецким палеонтологом Эрнстом Штромером в 1915 году, который привёз скелет в Мюнхен. Однако во время Второй мировой войны, в ночь с 24 на 25 апреля 1944 года, на город был совершён налёт, часть музея сильно пострадала, а кости спинозавра были уничтожены, хотя ранее Штромер предлагал эвакуировать экспозицию, но получил отказ директора. До наших дней дошли лишь рисунки и редкие фотографии Штромера, на которых изображён голотип вида BSP 1912 VIII 19.

На октябрь 2021 года палеонтологи располагают 26 ископаемыми образцами спинозавра. Двенадцать из них были обнаружены в Марокко, шесть — в Египте, три — в Тунисе, два — в Алжире, по одному образцу — из Бразилии, Кении и Нигера.

Описание 

Спинозавр хорошо известен по уничтоженным ископаемым остаткам, не считая недавно обнаруженных зубов и элементов черепа. Окаменелости нижних конечностей спинозавра из Марокко, вероятно, принадлежали молодой особи, так как достигали небольшого размера. Челюсть и элементы черепа, представленные в 2005 году, показывают, что он обладал одним из самых длинных черепов среди всех плотоядных динозавров, достигавшим более 1,5 метра в длину. Череп имел узкую форму с челюстями, заполненными прямыми конусообразными зубами. Самый крупный из образцов спинозавра, известный лишь по фрагментам черепа, по различным вариантам реконструкции мог иметь длину от 12,57 до 16 метров и массу от 7-9 тонн до 12 тонн, а при определённых допущениях в реконструкции — и до 20 тонн (в последнем случае, он был бы самым массивным из известных теропод). Однако другие известные окаменелости взрослых и почти взрослых спинозавров затрудняют его идентификацию как крупнейшего в истории теропода, поскольку эти особи заметно уступают по размерам даже молодому бариониксу и зухомиму.

Одной из отличительных черт спинозавра является его позвоночник. Отростки спинных и хвостовых позвонков своим размером и формой образуют своеобразный «парус». Похожие образования имелись и у других динозавров (спинозавриды, некоторые орнитоподы), а также у древних диапсид (Poposauroidea) и синапсид (сфенакодонты). Назначение «паруса» является предметом многочисленных дискуссий. Одной из последних гипотез является его роль в качестве гидростабилизатора.

Внешний облик 

На протяжении столетия со времени открытия спинозавра представления о его внешнем облике постоянно менялись. Причиной этому был недостаток материала. На самых первых реконструкциях спинозавр изображался как типичный теропод с почти прямой походкой и черепом, подобным черепу аллозавра (кроме нижней челюсти, известной в то время), а также с большим полукруглым парусом.

Во второй половине XX века спинозавра представляли как своеобразного большого барионикса с круглым парусом на спине. На это повлиял отказ от выпрямленного положения позвоночника у хищных динозавров, а также находка верхней челюсти.

В свою очередь, португальский палеоиллюстратор Родриго Вега предложил свою реконструкцию спинозавра, согласно которой он имел квадропедальную локомоцию, жировой горб и миниатюрный хобот. Он считает, животному, которое питается преимущественно рыбой (а в период засухи в водоёмах мелового периода она почти полностью отсутствовала), необходимо было обеспечивать себе энергетический запас в виде жировой прослойки, или горба на спине. Спинозавр отличается наличием достаточно больших передних конечностей, которые могут использоваться и для квадропедальной локомоции. Родриго Вега считает, что стойка на задних лапах — чрезвычайно несбалансированное положение для спинозавра, так как его центр тяжести гораздо ближе к черепу, нежели к крестцовым позвонкам, как у других теропод. Кроме того, стойка на четырёх лапах могла быть весьма полезной при ловле рыбы на берегу.

В 2014 году палеонтологи Дэвид Мартилл, Низар Ибрагим, Пол Серено и Кристиано Даль Сассо обнаружили в Марокко части скелета спинозавра — куски черепа, фаланги пальцев передних конечностей, несколько хвостовых и спинных позвонков с отростками и задние конечности. Возраст неотипа FSAC-KK 11888 оценивается в 97 млн лет. Эта находка перевернула все представления палеонтологов о спинозавре. Во-первых, была выдвинута гипотеза о том, что он передвигался на четырёх конечностях. Во-вторых, полукруглая форма паруса была изменена на трапециевидную. В-третьих, было найдено подтверждение о скорее водном, чем сухопутном, образе жизни. Об этом был снят документальный фильм. Тем не менее, в дальнейшем квадропедальная реконструкция спинозавра была подвергнута широкой критике. Впоследствии в 2015 году была предложена реконструкция спинозавра, способного передвигаться как на четырёх, так и на двух лапах. Квадропедального спинозавра забыли, пока в 2020 году не описали новые ископаемые останки. Среди них был хвост, нетипичный для других теропод. Он не был разделён на переднюю и заднюю части, а представлял из себяя подобие рыбьего плавника. Эти остатки подтвердили гипотезу, что спинозавр был водным животным. Также учёные смогли заполучить почти полную лапу спинозавра, что важно, так как это поможет определить, были ли перепонки между лап у спинозавра.

Образ жизни 

 Согласно данным компьютерной реконструкции и моделирования, челюсти спинозавра значительно менее устойчивы к боковому изгибу и кручению, чем челюсти современных крокодилов (при масштабировании до сопоставимых размеров), но обладали хорошей устойчивостью к вертикальному изгибу, что в сочетании со строением зубов позволяет предположить достаточную силу укуса для охоты на наземную добычу. Это подтверждается находкой зуба спинозавра в шейном позвонке птерозавра и противоречит гипотезе об исключительной рыбоядности спинозавров. Зубы спинозавра не годятся для откусывания кусков мяса, поэтому он, вероятно, был способен поедать только относительно мелких животных, которых мог проглотить целиком. Кости спинозавра были очень плотными и твёрдыми, из чего можно сделать вывод о хорошей способности ящера к плаванию. Строение скелета и среда обитания (побережье, дельты и поймы рек) динозавра позволяют предположить, что основной пищей спинозавра была рыба, например молодь распространённых в то время пилоносых скатов Onchopristis. Хотя содержимое желудка других спинозавридов демонстрирует более гибкую диету, из-за особенностей строения зубов спинозавр был, вероятно, более специализированным хищником.

Систематика 
Спинозавр дал своё имя семейству динозавров, спинозавридам, которое включает два подсемейства — Baryonychinae и Spinosaurinae. Также известны ископаемые остатки ещё не описанного динозавра из Австралии — позвонок, похожий на позвонок барионикса. Спинозавр наиболее близок к роду Sigilmassasaurus, вследствие чего они были объединены в кладу Spinosaurini.

В культуре 

 Спинозавр был главным антагонистом в голливудском фильме «Парк юрского периода III».
 Спинозавр проходит через аномалию в наше время в 1 серии 4 сезона сериала «Портал Юрского периода».

См. также 
 Целурозавры

Примечания

Литература 

 
 
 Нэйш Д., Барретт П. Динозавры: 150 000 000 лет господства на Земле / Переводчик Рыбаков К. Научный редактор Аверьянов А., д-р биол. наук. — 1. — ООО «Альпина нон-фикшн», 2019. — 223 с. — ISBN 978-5-0013-9010-7

Ссылки 
 

Спинозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии из меловых отложений Алжира
Фоссилии из меловых отложений Бразилии
Фоссилии из меловых отложений Египта
Фоссилии из меловых отложений Кении
Фоссилии из меловых отложений Марокко
Фоссилии из меловых отложений Нигера
Фоссилии из меловых отложений Туниса
Фоссилии, описанные в 1915 году